Шхельда — многозначный термин. Известные значения:

Топонимы 
 Шхельда — горный массив.
 Шхельда — река.
 Шхельда — ледник.
 Шхельда — ущелье.
 Шхельда — альплагерь.

См. также 
 Шельда — река во Франции, Бельгии и Нидерландах.